Okręty US Navy o nazwie USS "Keosanqua":
 Pierwszy  był holownikiem floty. Zwodowany w 1920 i sprzedany w 1947.
 Drugi  został zwodowany w 1945. Przekazany Korei Południowej w 1962.

Keosanqua